Sweelinck ou Sweeling est le nom d'une famille de compositeurs et organistes amstellodamois, dont les membres les plus connus furent : 
 Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
 Dirk Janszoon Sweelinck (1591-1652), fils du précédent.